Libertyville puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades de Estados Unidos:

Libertyville, pueblo en el Estado de Alabama;
Libertyville, villa en el Estado de Illinois;
Libertyville, ciudad en el Estado de Iowa;
Municipio de Libertyville, en el Estado de Illinois.